Донской, Семён:

 Донской, Семён Аронович (1931—2017) — советский хозяйственный деятель, директор Ермаковского завода ферросплавов с 1981 по март 1995 год.
 Донской, Семён Николаевич (1893—1938) — видный государственный деятель Якутской АССР.